L'édition 2018 du tournoi de tennis de Wuhan se déroule du 23 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  et dernier tournoi en catégorie Premier 5 de la saison 2018. Aryna Sabalenka remporte la finale en simple, Elise Mertens et Demi Schuurs celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Mihaela Buzărnescu et de l'Estonienne Kaia Kanepi. Elles sont respectivement remplacées par Kirsten Flipkens et Aleksandra Krunić.

Lauréates 
La Biélorusse Aryna Sabalenka remporte en deux sets (6-3, 6-3) le finale en simple face à l'Estonienne Anett Kontaveit. Il s'agit de son  en simple.

La Belge Elise Mertens et la Néerlandaise Demi Schuurs s'imposent en finale du double face aux Tchèques Andrea Sestini Hlaváčková et Barbora Strýcová, en deux sets (6-3, 6-3). Elles remportent ainsi leur  ensemble mais leur  et  titres individuellement en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Wuhan
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Wuhan
Tennis en Chine en 2018
Tennis en septembre 2018